Circondario di Treviri-Saarburg – circondario della Germania situato in Renania-Palatinato
 Landkreis Saarburg – distretto storico tedesco attraversato dal fiume Saar
 Matthias von Saarburg – frate cappuccino che lavorò alla costruzione del Palazzo del Principe Elettore di Magonza
 Saarburg – nome tedesco della città francese di Sarrebourg
 Saarburg – città della Germania (in francese Sarrebourg)
 Verbandsgemeinde Saarburg – comunità amministrativa della Germania